Frédéric Henri Le Normand de Lourmel (1811 - 1854, militaire français. 
 Lourmel, staion de métro à Paris.